prototyp – model testowy urządzenia
 prototyp w projektowaniu oprogramowania
 prototyp – wzorzec projektowy w informatyce
 prototyp – w kreacjonizmie to synonim baraminu
 Prototyp – zespół muzyki z gatunku psychedelic trance
 Prototyp – album rapera Kajmana
 prototyp – inaczej model kognitywny